Рокко — итальянская фамилия. Известные носители:
 Алекс Рокко (1936—2015) — американский актёр.
 Рокко, Антонио (1578—1653) — итальянский монах, философ, педагог и писатель.
 Рокко, Нерео (1912—1979) — итальянской футболист и футбольный тренер, который в Италии считается изобретателем тактики «настоящего» катеначчо.
 Рокко, Паскуале (род. 1970) — итальянской футболист, игравший на позиции полузащитника.

Другое 
 Рокко — маленький ударный кратер в восточной части Океана Бурь на видимой стороне Луны.
 Рокко-Айленд — искусственный остров, в порту Кобэ, в районе Хигасинада.

См. также 
 Рокко и его братья